Kalinin puede hacer referencia a:

 El revolucionario y político Mijaíl Kalinin.

Localidades 
 El nombre de la ciudad de Tver desde 1931 hasta 1990.
 Kalinin, localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
 Kalinin, localidad del raión de Krylovskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 La ciudad de Kaliningrado.

Buques 
 El Kalinin, crucero soviético de la Clase Kírov de 1938.
 El Kalinin, crucero soviético de la Clase Kírov de 1980, renombrado Admiral Nakhimov.
 El USS Kalinin Bay, portaaviones de escolta estadounidense de la Clase Casablanca.

Aviones 
 El avión experimental Kalinin K-7.